2 miejscowości w Polsce:
 Terenin – kolonia w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Wierzbica
 Terenin – wieś w woj. łódzkim, w pow. pabianickim, w gminie Pabianice